Essa é a lista dos sub-grupos étnicos avares. Os avares se encontram na região do Daguestão, na Rússia.

Grupos étnicos do Daguestão